Edgar González (n. 1979) – calciatore paraguaiano
 Edgar González (n. 1997) – calciatore spagnolo
 Edgar González – calciatore messicano (n. 1980) 
 Edgar Gonzalez – giocatore di baseball statunitense